Шкала решётки (также эшелле, от  — ступени) — разновидность дифракционной решетки с большим углом блеска (), что отражает и концентрирует излучение в спектр высоких порядков. Имеет промежуточные свойства между эшелетом и эшелоном Майкельсона.

Применяется в монохроматорах высокого разрешения и спектрографах со скрещённой дисперсией, в частности, на крупных телескопах Европейской южной обсерватории:  (),  () и другие.

Спектроскопия
Оптические приборы